Československý válečný kříž je československé státní vyznamenání udělované příslušníkům československých a spojeneckých vojsk za osobní statečnost před nepřítelem, úspěšný čin výkonný nebo velitelský a jiné záslužné bojové činy, při kterých byli vystaveni nebezpečí života nebo život obětovali.

Československý válečný kříž měl dvě varianty.
 Československý válečný kříž 1914–1918 – zřízený dekretem prozatímní vlády Československé republiky v Paříži dne 7. listopadu 1918, oceňoval v úvodu jmenované skutky vykonané v průběhu první světové války.

 Československý válečný kříž 1939 – zřízený nařízením vlády Československé republiky ze dne 20. prosince 1940 a oceňoval skutky vykonané za druhé světové války.

Externí odkazy 
 Informace o Československém válečném kříži 1939 na www.vyznamenani.net
 Informace o Československém válečném kříži 1914–1918 na www.vyznamenani.net

Československá státní vyznamenání
Ocenění s kříži v Česku